

Música 
 Harmonia (música) —  campo que estuda as relações de encadeamento dos sons simultâneos 
Como exemplo podemos observar no uso das teclas Do Mi sol simultaneamente em um piano 
 Harmonia (banda) —  banda de Krautrock da Alemanha

Geografia 
 Harmonia (Rio Grande do Sul) —  município brasileiro do Rio Grande do Sul.
 Harmonia (Imbé) — praia do município de Imbé no Rio Grande do Sul.
 Harmonia (Telêmaco Borba) — localidade no município de Telêmaco Borba, no Paraná.
 40 Harmonia — asteroide

Outros usos 
 Harmonia (mitologia) — deusa greco-romana
 Harmonia (loja maçônica)

Desambiguações de topônimos